La Cité de la joie, roman de Dominique Lapierre paru en 1985 ;
 La Cité de la joie, film franco-britannique de Roland Joffé sorti en 1992, adaptation du roman du même nom ;
 La Cité de la joie, centre d'accueil pour les victimes de viol à Bukavu dans le Sud-Kivu en République Démocratique du Congo fondé en 2011 par Eve Ensler et Christine Schuler Deschryver.